En el universo de Star Wars, después de que la reina Padme Amidala cesase en su cargo de Monarca electa de Naboo, la Reina Jamillia se ciñó la corona. Al igual que su predecesora, ella es real y solemne, aunque no es tan joven como lo era Padmé durante su reinado.  
  
La Reina Jamillia le pidió a Padmé que siguiese sirviendo al pueblo de Naboo. Aunque ella tenía el derecho a retirarse, Padmé aceptó y se convirtió en la representante de Naboo en el Senado Galáctico. Jamillia estaba preocupada personalmente por la seguridad de Padmé durante la crisis separatista y ayudó a ocultar su presencia en Naboo cuando la joven senadora se escondía de sus presuntos asesinos.

Universo expandido 
  
Durante la crisis separatista millones de ciudadanos leales huían mientras sus planetas se separaban de la República. Cuando Coruscant empezó a restringir la inmigración por culpa de las aglomeraciones y los disturbios, los planetas del Círculo Medio abrieron sus fronteras. Jamillia, una gobernante compasiva, suavizó las normas de inmigración de Naboo para aceptar el influjo de refugiados.  
 
Jamillia lucía muchos de los símbolos que usaba Amidala. Su cara pintada de blanco con las mismas marcas de belleza simétricas y la “cicatriz del recuerdo” dividiendo su labio inferior. El acento de la Reina Jamillia indicaba que sus raíces estaban en las regiones meridionales de Naboo.

Personajes de Star Wars

cs:Seznam postav ve světě Star Wars#K
en:List of Star Wars characters#J